Papa Joan I (? - 526), Papa de Roma
 Joan I d'Armanyac (1311 - 1373), comte d'Armanyac amb el Fesenzac i comte de Rodés (1319 -1373) 
 Joan I Tsimiscés (~925 - 976), emperador romà d'Orient
 Joan I de Jerusalem o Joan de Brienne (1148 - 1237), rei de Jerusalem i emperador de Constantinoble
 Joan I de Xipre o Joan II de Jerusalem (1259 – 1285), rei de Jerusalem i Xipre
 Joan sense Terra o Joan I d'Anglaterra (1166 – 1216), rei d'Anglaterra
 Joan I el Roig o Joan I de Bretanya (1217 - 1286), duc de Bretanya
 Joan Balliol o Joan I d'Escòcia (v 1249 - 1313), rei d'Escòcia
 Joan I de Brabant (1253 - 1294), duc de Brabant i Lorena
 Joan I de Bohèmia (1296 -1346), rei de Bohèmia i comte de Luxemburg
 Joan I d'Empúries (1338 -1398), comte d'Empúries i President de la Generalitat de Catalunya
 Joan I de França (1316), rei de França i rei de Navarra
 Joan el Caçador o Joan I d'Aragó (1350 – 1396), comte de Barcelona i rei d'Aragó
 Joan I de Portugal (1357- 1433), rei de Portugal
 Joan I de Castella (1358 – 1390), rei de Castella
 Joan I de Borgonya (1371- 1419), duc de Borgonya
 Joan I de Borbó (1381 - 1434), duc de Borbó
 Joan I de Dinamarca (1481 - 1513), rei de Dinamarca, Noruega i Suècia
 Joan I de Dreux (1215 - 1249), comte de Dreux i de Braine
 Joan I de Polònia Albert (1459 - 1501), rei de Polònia
 Joan I d'Hongria János I (1487 - 1540), rei d'Hongria
 Joan I de Liechtenstein (1760 - 1836), príncep de Liechtenstein
 Joan I de Luxemburg (1921), Gran Duc de Luxemburg
 Joan de Borbó i Battenberg (1913 - 1993), comte de Barcelona
 Joan I Sanudo (? - 1362), duc de Naxos, germà i successor de Nicolau I Sanudo el 1341
 Joan I de Wittelsbach o Joan I de Baviera (1329- 1340), darrer duc de la Baixa Baviera (1339 - 1340)
 Joan I, delfí d'Alvèrnia